Villameriel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villameriel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villameriel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar